Рудьев — фамилия:

 Рудьев, Андрей Петрович (род. 1966) — российский художник.
 Рудьева, София Андреевна (род. 1990) — российская фотомодель.